Мар'я́нівка (до 1945 року — Маре; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.

Села Автономної Республіки Крим